Per Sultanato mamelucco si può intendere:

 Sultanato mamelucco (Il Cairo)
 Sultanato mamelucco (Delhi)